Дзогчен:

 Дзогчен — практическое учение, представляющее собой важнейшую часть школы ньингма тибетского буддизма.
 Дзогчен — один из шести основных монастырей, представляющих традицию Ньингма в тибетском буддизме, а также практику дзогчен.